Латес, или баррамунди, или белый морской окунь () — лучепёрая рыба семейства латовых (Latidae) отряда окунеобразных.

Распространены от Персидского залива до Индокитая и Австралии, встречаются в прибрежных морских и солоноватых водах, а также в крупных речных системах.

Описание 
Тела вытянутое, сжатое с боков, с высоким хвостовым стеблем. Голова заострённая, дорсальный профиль вогнутый, перед спинным плавником становится выпуклым. Рот большой, несколько скошен; верхняя челюсть заходит за вертикаль за глазами; зубы ворсинкообразные, клыков нет. На заднем крае предкрышки расположен сильный шип. Жаберная крышка с небольшим шипом и зубчатым кожаным лоскутом над началом боковой линии. На нижней части первой жаберной дуги 16—17 жаберных тычинок. Чешуя крупная, ктеноидная. В спинном плавнике 7—9 жестких и 10—11 мягких лучей; колючая и мягкая части спинного плавника разделены глубокой выемкой. Грудные плавники короткие и закруглённые, над их основаниями несколько сильных зубцов. Анальный плавник закруглённый с 3 колючими и 7—8 мягкими лучами. Хвостовой плавник закруглённый. Окраска двух типов: оливково-коричневая на спине с серебристыми боками и белым брюхом (обычно у молоди), или зелёная/голубая на спине и серебристыми боками и брюхом. На теле и плавниках нет пятен и полос . Максимальная длина тела 200 см, и масса 60 кг.

Биология 
Хищная рыба, питается рыбой и рачками.

Взаимодействие с человеком 

Является объектом промысла и коммерческого разведения. Выращивают во многих странах мира.

Примечания

Ссылки 
 Australis Barramundi: The Better Fish. Sustainably Farmed in USA. Better Tasting, Better For You, Better for Our Environment

Окуневидные
Рыбы Индийского океана
Животные, описанные в 1790 году
Культивируемые рыбы